witkraagelzenmineermot
 zwartkraagelzenmineermot